Wetterer ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Wetterer (* 1949), deutsche Soziologin
 Erik Wetterer (1909–1990), deutscher Physiologe